Tricarico steht für:

 Tricarico, eine Gemeinde in der Provinz Matera in der italienischen Region Basilikata

Tricarico ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Tricarico (* 1927), italienischer Geistlicher, katholischer Bischof
 Francesco Tricarico (* 1971), italienischer Popsänger, siehe Tricarico (Sänger)
 Giuseppe Tricarico (1623–1697), italienischer Komponist des Barock